Keokuk kan syfta på:

 Keokuk (hövding)
 Keokuk, Iowa

Se även 
 Keokuk County